Список церквей Исландии — список всех церквей (в том числе домовых и монастырских), часовен и молитвенных домов в Исландии. 

На территории Исландии расположено большое количество церквей, что является следствием более чем тысячелетней историей христианства в стране и изолированности отдельных поселений и усадеб.

Подавляющее большинство церквей принадлежит государственной лютеранской Церкви Исландии, но есть и церкви других конфессий (Католической Церкви, Всемирного пятидесятнического братства, Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Свободной Церкив, Исландской независимой Церкви и т.п.)

Среди исландских церквей наиболее известны Хадльгримскиркья в центре Рейкьявика, старейшая сохранившая церковь Гравакиркья (деревянная, крытая торфом).

Культовые сооружения Церкви Исландии

Культовые сооружения католической церкви

Культовые сооружения иных конфессий

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Исландия
Списки:Исландия